Werewolf ("licantropo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Storia 

 Werwolf – unità di commando delle SS.

Cinema
Werewolf – film statunitense del 1996 diretto da Tony Zarindast.

Musica
 Werewolf, brano dei CocoRosie
 Werewolf, brano dei Five Man Electrical Band
 Werewolf, brano dei Krokus dall'album Painkiller

Televisione
Le notti del lupo (Werewolf) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1988.
 Teen Wolf – serie televisiva (basata sul film Voglia di vincere del 1985, che ha debuttato il 5 giugno 2011 su MTV) che ha come protagonisti proprio i Licantropi (Werewolves) .